Soto – gruppo musicale statunitense
 Sōtō-shū – scuola del Buddhismo Zen
 Soto – piatto indonesiano

Geografia
Antartide
 Soto – ghiacciaio della Terra di Palmer

Messico
 Soto la Marina – municipalità dello stato di Tamaulipas

Perù
 Soto – isola del lago Titicaca

Spagna
 Soto del Barco – comune della provincia delle Asturie
 Soto del Real – comune della provincia di Madrid
 Soto de la Vega – comune della provincia di León
 Soto en Cameros – comune della provincia de La Rioja
 Soto y Amío – comune della provincia di León

Persone
 Alexis Soto (1993) – calciatore argentino
 Ariel Soto (1991) – calciatore costaricano
 Blanca Soto (1979) – attrice e modella messicana
 Derlis Soto (1973) – ex calciatore paraguaiano
 Elkin Soto (1980) – calciatore colombiano
 Eugenio Soto (1972) – ex cestista portoricano
 Fernando Soto Henríquez (1939-2006) – aviatore e ufficiale honduregno
 Francisco Soto de Langa (1534-1619) – cantore, compositore, presbitero ed editore musicale spagnolo
 Jafet Soto (1976) – ex calciatore costaricano
 Jeff Scott Soto (1965) – cantante statunitense
 Jesús-Rafael Soto (1923-2005) – artista venezuelano
 Joe Soto (1987) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Joel Soto (1962) – ex calciatore cileno
 Jorge Soto (1971) – ex calciatore peruviano
 José Soto  (1970) – calciatore peruviano
 José Soto Villanueva (1925–...) – cestista messicano
 Juan Ernesto Soto (1977) – arbitro di calcio venezuelano
 Luis Soto Valverde (1920-1983) – calciatore spagnolo
 Marta Soto (1996) – cantante spagnola
 Pedro Soto (1952) – ex calciatore messicano
 Rafael Soto (1957) – cavaliere spagnolo
 Talisa Soto, nome d'arte di Miriam Soto (1967) – modella e attrice statunitense di origini portoricane

Pagine correlate
 De Soto
 Mario Soto